Magiskt tal kan syfta på:

 Magiskt tal (fysik) – antal nukleoner som resulterar i fullständiga atomära kärnskal
 Magiskt tal (kemi) – antal atomer eller molekyler som bildar ett exceptionellt stabilt kluster
 Magiskt tal (programmering) – ursprungligen UNIX:s sätt att känna igen filtyper, kan också innebära unika litteraler med oförklarlig innebörd eller flera händelser i kod som bör ersättas med namngivna konstanter

Se även 
 Magisk konstant – summan av en magisk kvadrat
 Magic number